Pod slovem Samson lze najít různé významy:

 Samson – biblická postava
 Rádio Samson – soukromá rozhlasová stanice
 Samson (pivo) – značka piva z Českých Budějovic
Samson (pivovar) – dnes Budějovický měšťanský pivovar
 Samson (mikrofon) – značka mikrofonů

zbrojní výroba
 Samson (dálkově ovládaná zbraňová stanice) – dálkově ovládaná zbraňová stanice vyráběná Rafael Advanced Defense Systems
 IMI Samson – druh střeliva

příjmení a přezdívky osob
 Edmé Samson (1810-1891) – francouzský výrobce keramiky
 Ivo Samson – slovenský politolog
 Jaroslav Samson Lenk (1956) – zpěvák a písničkář
 JD Samson – americká hudebnice a zpěvačka
 Polly Samson (1962) – britská novinářka a spisovatelka

v kultuře
 Samson a Dalila – opera Camilla Saint-Saënse
 Samson (film, 1914)
 Samson (film, 1961)

geografické názvy
 Samson (ostrov) – ostrov v Spojeném království
 Samson (Alabama) – město v Alabamě v USA
 Samson (Perth) – část australského města Perth
 Samson (Doubs) – obec ve francouzském departmentu Doubs
 Samson (rybník) – rybník u obce Nová Buková, okres Pelhřimov

 v dopravě
 Samson (lokomotiva) – nejstarší lokomotiva v Kanadě
 Samson (kamion) – typ kamionu
 Samson (loď) – loď objevitele Johna Ruta ze 16. století

Související články 
 Sam Son – město ve Vietnamu
 Samson AG – německý podnik 
 Samsonova kašna – kašna nacházející se na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích